HV, Hv, hv eller hV kan avse: 

 HV71 – en ishockeyklubb i Jönköping-Huskvarna
 hv.se – en svensk statlig högskola i Trollhättan, se Högskolan Väst
 HV – IATA:s kod för flygbolaget Transavia